Embryo steht für:
 ein frühes Entwicklungsstadium bei Tieren, siehe Embryo
 ein Entwicklungsstadium bei Pflanzen, siehe Embryo (Botanik)
 ein US-amerikanischer Film von 1976, siehe Embryo (Film)
 eine deutsche Rockband, siehe Embryo (Band)
 ein Album des deutschen Rappers MoTrip, siehe Embryo (Album)

Siehe auch:

 Embryologie (siehe auch: :Kategorie:Embryologie)
 Embryonenkontroverse, Streit um Fälschungsvorwürfe gegenüber dem Evolutionsbiologen Ernst Haeckel
 Embryogenese (Mensch)
 Embryopathie
 Embryoblast
 Embryotransfer
 Embryotoxizität